Schönbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Schönbach (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schönbach (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schönbach (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Schönbach (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz im Vogtland, Landkreis Greiz, Thüringen
 Schönbach (Colditz), Ortsteil der Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Schönbach (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Schönbach (Ebelsbach), Ortsteil der Gemeinde Ebelsbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Schönbach (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schönbach (Friesenhagen), Ortsteil der Gemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Schönbach (Herborn), Ortsteil der Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schönbach (Hollenbach), Ortsteil der Gemeinde Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schönbach (Kamenz), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Schönbach (Kirchhain), Ortsteil der Stadt Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schönbach (Neumark), Ortsteil der Gemeinde Neumark, Vogtlandkreis, Sachsen
 Schönbach (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schönbach (Sebnitz), Ortsteil der Stadt Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

 Schönbach (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schönbach (Gemeinde Schörfling), Ort bei Schörfling am Attersee, Bezirk, Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schönbach (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

sowie:
 Meziboří, Stadt im Okres Most, Ústecký kraj, Tschechien (Schönbach im Erzgebirge)
 Luby, Okres Cheb, Karlovarský kraj, Tschechien (böhmisches Vogtland)
 Krásná, Okres Cheb, Karlovarský kraj, Tschechien (Schönbach b. Asch, böhmisches Vogtland)
 Zdislava (Ort), Okres Liberec, Liberecký kraj, Tschechien

Gewässer:
 Schönbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs (zur Wiehl) bei Eichholz nahe Odenspiel, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönbach (Brixentaler Ache), zur Brixentaler Ache bei Hopfgarten im Brixental, Tirol
 Schönbach (Edelbach), linker Zufluss des Edelbachs (zum Kleinen Kamp) nach dem Edelhof von Markt Schönbach, Landkreis Zwettl, Niederösterreich
 Schönbach (Elta), rechter Zufluss der Elta in Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Schönbach (Fahrenbach), linker Zufluss des Fahrenbachs bei Hägelberg, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, der über den Heilisaubach in den Steinenbach (Wiese) mündet
 Schönbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Wagensteig, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schönbach (Haufenmühlbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Haufenmühlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Asbachs, zum Schwarzen Regen) bis Frathau, Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Schönbach (Hollbach), linker Zufluss des Hollbachs oder Hohlbachs nahe der Exenmühle, Gemeinde Mühlhausen im Täle, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schönbach (Ibenbach), rechter Zufluss des Ibenbachs beim Hummelhof, Gemeinde St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schönbach (Kleine Tulln), linker Zufluss der hier noch Kohlbach genannten Kleinen Tulln bei Geigelberg, Gemeinde Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Schönbach (Lassingbach), linker Zufluss des Lassingbachs in den Göstlinger Alpen vor Klaus, Gemeinde Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schönbach (Lautenbach) – Oberlaufname und Zufluss des Lauterbachs, linker Zufluss der Oster bei Steinbach, Stadt Ottweiler, Landkreis Neunkirchen; flussabwärts:
 Schönbach, Oberlaufname bei Breitenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz bis zur Landesgrenze zum Saarland
 Schönbach (Lautenbach), linker Zufluss bei Münchwies, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Schönbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm bei Schönbach, Stadt Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schönbach (Rubach) linker Hauptstrang-Oberlauf der Rubach (zur Subersach) bis unterhalb von Hirschgrund, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern an der Grenze zu Vorarlberg
 Schönbach (Saleskbach), linker Zufluss des Saleskbaches in Sachsen
 Schönbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach bei Schönbach, Gemeinde Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schönbach (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) bei Burgambach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schönbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach gegenüber Stadelschwarzach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schönbach (Sebnitz), rechter Zufluss der Sebnitz in Hainersdorf, durchfließt gleichnamigen Ort Schönbach (Sebnitz)
 Schönbach (Steinbach), rechter Oberlauf des dann zunächst noch Sickingbach genannten Steinbach (zur Ager) bis Trattberg, Markt Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schönbach (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Koppenschallbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schönbach (Torrener Bach), vom Göll im Bluntautal bei Golling, Land Salzburg
 Schönbach (Üßbach), rechter Zufluss des Üßbachs oder Ueßbachs bei Schönbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schönbach (Wallersee), westlicher Zufluss des Wallersees bei Wallersee-Zell, Stadt Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schönbach (Weiß), linker Zufluss der Weiß (zur Sieg) nach Wilgersdorf, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Schönbach (Wendbach), linker Zufluss des Wendbachs (zur Enns) vor Wendbach, Katastralgemeinde Trattenbach, Markt Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schönbach (Zwergwörnitz), linker Oberlauf der Zwergwörnitz (zur Wörnitz) bis zur Landesgrenze nach Bayern bei Riegelbach, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Schönbacher Bachl, rechter Zufluss der Isen zwischen Wasentegernbach und der zugehörigen Wöhrmühle, Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern

Schönbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Emanuel Schönbach (1848–1911), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Dieter Schönbach (1931–2012), deutscher Komponist und Regisseur
 Ernst Fuchs-Schönbach (1894–1975), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Josef Schönbach (1818–1900), österreichischer Fernmeldefachmann
 Kay-Achim Schönbach (* 1965), deutscher Vizeadmiral
 Klaus Schönbach (* 1949), deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftler
 Kurt Schönbach (1893–?), deutscher Unternehmer und Naturschützer
 Leo Schönbach (1892–1945), deutscher Musiker und Kapellmeister
 Patrick Schönbach (* 1971), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Toningenieur
 Peter Schönbach (1928–2004), deutscher Sozialpsychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Oberschönbach
 Schön-Bach, rechter Zufluss des Aubachs (zur Lahn) gegenüber Rabenscheid, Gemeinde Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Schönbächle
 Schönebach
 Schönenbach
 Unterschönbach